Міста́ Євро́пи з насе́ленням по́над 500 ти́сяч осі́б — це список усіх міст Європи, населення кожного з яких становить понад 500 000 мешканців. Таких міст у Європі станом на 2023 рік налічується 98, серед яких 35 мають населення понад  жителів. У списку наведені офіційні дані про кількість населення власне міст, без передмість та підпорядкованих міськрадам населених пунктів.

Серед країн Європи найбільше нараховується міст з населенням понад 500 000 жителів у:
 Росії — 23;
 Німеччині — 14;
 Україні — 8;
 Великій Британії — 7;
 Італії — 6;
 Іспанії — 6;
 Польщі — 5.

Див. також 
 Міста-мільйонники
 Міста України (за населенням)
 Агломерації понад мільйон жителів
 Список міст Росії з населенням понад 100 тисяч мешканців
 Блакитний банан

Примітки

Посилання 
 Державний комітет статистики України 
  Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Amtliche Bevölkerungszahlen () 
  Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Всероссияская перепись населения 

Списки міст Європи